Il singolare del Milan Indoor 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Yannick Noah era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Slobodan Živojinović.

Boris Becker ha battuto in finale 6–1, 6–2 Aleksandr Volkov.

Teste di serie

  Boris Becker (campione)
  Miloslav Mečíř (primo turno)
  John McEnroe (semifinali)
  Jakob Hlasek (secondo turno)

 Henri Leconte (primo turno) 
 Yannick Noah (secondo turno) 
 Jonas Svensson (secondo turno) 
n/a

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Milan Indoor 1989